Сунчелеево (, ) — село в Аксубаевском районе Республики Татарстан. Административный центр Сунчелеевского сельского поселения.

Расположено на левом берегу р. Большая Сульча в 20 км к юго-западу от районного центра

Известные люди 
 Еллиев Ефрем Васильевич — чувашский прозаик, писатель, учитель. Автор многочисленных литературных произведений.
 Абруков Николай Ремович — к. э. н., в разные годы занимал должности: заместитель генерального директора — директор Центрального офиса ОАО «ТФК КамАЗ»; и. о. ректора КНИТУ-КАИ, заместитель председателя Совета ректоров вузов Республики Татарстан; директор Департамента по подготовке персонала ОАО «ОАК (Объединенная авиационная корпорация)»; заместитель генерального директора по персоналу и социальному развитию АО «КМПО».
 Сафандеев Василий Федотович — заслуженный машинностроитель РФ (1994 г.), заслуженный строитель г. Набережные Челны, награжден почетной грамотой мэра г. Набережные Челны, слесарь-ремонтник высшего разряда.

Примечания 

Населённые пункты Аксубаевского района